Boli peut faire référence à :

Patronyme 
 Basile Boli (1967-), ancien footballeur international français d'origine ivoirienne ;
 Kévin Boli (1991-), footballeur français, fils de Roger Boli ;
 Roger Boli (1965-), ancien footballeur franco-ivoirien, frère de Basile Boli ;
 Yannick Boli (1988-), footballeur franco-ivoirien, neveu de Basile et Roger Boli ;
 Yohan Boli (1993-), footballeur international ivoirien, fils de Roger Boli.

Arts 
 Boli, une forme de musique populaire du Penjab.

Toponyme 
 Boli, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Boli, ville de Côte d'Ivoire ;
 Le xian de Boli (勃利), subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Khabarovsk, anciennement connu de son nom chinois comme Boli (伯力), grande ville de l'Extrême-Orient russe.

Objets 
 Un boli est un fétiche malien, en particulier chez les Bamana.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme